Флаг закрытого административно-территориального образования — посёлок Миха́йловский Саратовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 марта 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2248.

Флаг является официальным символом ЗАТО — посёлок Михайловский.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета, в центре которого расположен серебряный с золотым клювом, чёрными глазами и лапами голубь, несущий в лапах серебряную обращённую переломленную стрелу. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба ЗАТО — посёлок Михайловский, по правилам и соответствующим традициям геральдики.

Голубь, символизирующий мир, держит в лапах сломанную стрелу, олицетворяющую уничтожение оружия. Идея флага ЗАТО пос. Михайловский: уничтожение химического оружия во имя жизни на земле.

Примечания 

Уничтожение химического оружия